Duvbo – area residenziale di Sundbyberg nella contea di Stoccolma
Duvbo – stazione della metropolitana di Stoccolma